Pearl Harbor – porto militare che si trova nell'isola hawaiiana di Oahu
 Pearl Harbor – film del 2001 prodotto e diretto da Michael Bay
 Attacco di Pearl Harbor – operazione militare della Seconda guerra mondiale, effettuata il 7 dicembre 1941, nella quale forze giapponesi attaccarono la base navale di Pearl Harbor
 Joint Base Pearl Harbor-Hickam – base militare degli Stati Uniti d'America situata nei pressi di Honolulu